Millville (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Millville (Delaware), població dels Estats Units a l'estat de Delaware
 Millville (Iowa)
 Millville (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Millville (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Millville (Nova Jersey) 
 Millville (Ohio)
 Millville (Pennsilvània)
 Millville (Utah)